Zene
 Foxtrott, tánc
 Foxtrot (1972), a Genesis együttes nagylemeze

Filmek
 Foxtrot (1976), Arturo Ripstein filmje
 Foxtrot (1988), Jón Tryggvason filmje
 Foxtrot (2014), Polly Stenham filmje
 Foxtrot (2017), Samuel Maoz filmje

Egyéb
 Foxtrott osztály, a 641. sorozatú szovjet tengeralattjáró-osztály NATO-besorolása